DSL-splitter, een apparaat in de DSL-techniek om data- en telefoniesignalen te splitsen
Tv-splitter, een apparaat of verloopstekker om antennesignalen te splitsen voor twee tv-toestellen